
День гнева — ветхозаветное название «Судного дня»: «Не поможет богатство в день гнева, правда же спасёт от смерти» ().

Фильмы 
 «День гнева» — исторический фильм Карла Теодора Дрейера (1943).
 «День гнева» — советский фильм 1985 года, экранизация рассказа Севера Гансовского.
 «День гнева» (, прокатное название «Страшный суд») — исторический фильм 2006 года, Великобритания и Венгрия
 «День гнева» — российский восьмисерийный фильм 2007 года.

Книги 
 «День гнева» — роман Артуро Переса-Реверте.
 «День гнева» — повесть Анатолия Степанова.
 «День гнева» — рассказ Севера Гансовского.

Иное 
 «День гнева» — регулярные акции протеста российской оппозиции.
 «День гнева» — песня группы «Машина времени».
 «День гнева» — украинская хеви-метал группа.

См. также 
 Dies Irae — «день гнева» по-латински